Francesco Barbieri (1623-1698) est un peintre italien de la période baroque actif au XVIIe siècle.
 Francesco Barbieri (1895-1937) est un militant anarchiste italien.